«Suburbia» () — песня британской поп-группы Pet Shop Boys. В 1986 году она была выпущена в качестве последнего сингла с альбома «Please», который достиг 8-го места в британском музыкальном чарте и стал вторым синглом дуэта, попавшим в его верхнюю десятку.

Сюжет «Suburbia» основан на одноимённом фильме Пенелопы Сферис, выпущенным в 1984 году. Это рассказ про насилие, беспорядки и вандализм в пригородах.

Бисайды 
«Suburbia» стала первым синглом Pet Shop Boys, к которому шло два бисайда: первым была песня «Jack The Lad», музыка и слова к которой была написана Нилом Теннантом, вторым — композиция Криса Лоу «Paninaro», песня про итальянский культ Paninari. «Paninaro» стала первой песней дуэта, в которой вокальную партию исполнял Лоу (Теннант пел только припев). В Италии эта песня вышла синглом и на неё был снят клип.

Список композиций

7" Parlophone / R 6140 (UK) 
 «Suburbia» (New Version) [7" Mix] (3:59)
 «Paninaro» (4:40)

2x7" Parlophone / RD 6140 (UK) 
 «Suburbia» (New Version) [7" Mix] (3:59)
 «Paninaro» (4:40)
 «Love Comes Quickly» (Shep Pettibone Mastermix — Early Fade) (6:20)
 «Jack The Lad» (4:30)
 «Suburbia» (Pt.2) (2:20)

12" Parlophone / 12R 6140 (UK) 
 «Suburbia» (The Full Horror) [12" Mix] (8:55)
 «Paninaro» (4:40)
 «Jack The Lad» (4:30)

12" EMI Manhattan / SPRO — 9925/9926 (US) 
 «Suburbia» (Club Vocal) (7:10)
 «Suburbia» (Arthur Baker Dub) (7:58)

Высшие позиции в чартах

Еженедельный чарт

Годовой чарт

Источники 
 Дискография Pet Shop Boys

Примечания 

Песни Pet Shop Boys
Песни, написанные Нилом Теннантом
Песни, написанные Крисом Лоу
Синглы Parlophone
Синглы EMI Records